José Sá bzw. José de Sá ist der Name folgender Personen:

* José Pedro Malheiro de Sá (* 1993), portugiesischer Fußballtorwart, siehe José Sá
 José de Sá Caetano (* 1933), portugiesischer Regisseur
 José Joaquim de Sá Freire Alvim (1909–1981), brasilianischer Politiker